Ричард Клайдерман (; настоящее имя Филипп Паже́с, ; род. 28 декабря 1953, Париж) — французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам.

Биография 
Начал занятия на фортепиано очень рано под руководством своего отца, преподавателя музыки.

В возрасте 12 лет поступил в консерваторию, где получил первое место среди 16-летних товарищей. Чтобы оплатить свою учёбу, а также чтобы самосовершенствоваться, он начал играть на фортепиано. Он работал у Мишеля Сарду, Тьерри Ле Люрона и Джонни Халлидея.

В 1976 году был приглашён производителем музыкальных записей на пробу вместе с двадцатью другими пианистами для записи баллад. В результате выбрали его, и с этого момента его популярность существенно возросла.

Творчество 
Всемирно известная «Баллада для Аделины» (), написанная Полем де Сенневилем (), а также композиции «Брак по любви» (), Tango Cumparsita и  A Comme Amour сделали его звездой. Было продано 22 млн экземпляров в более чем 30 странах мира.

К настоящему времени Клайдерман записал более 1200 музыкальных произведений и выпустил свыше 100 компакт-дисков общим тиражом 90 млн экземпляров.

Ссылки 
 Официальный сайт Ричарда Клайдермана 
Ноты из репертуара Ричарда Клайдермана

Выпускники Парижской консерватории
Музыканты, известные под псевдонимами
Персоналии:Лёгкая музыка